Gavionensi – abitanti di Gavião (Brasile)
Gavionensi – abitanti di Gavião Peixoto